Il Thespakusatsu Gunma è una società calcistica di Maebashi (Prefettura di Gunma), Giappone. Milita nella J. League 2, la seconda divisione del campionato nazionale.
Fondata nel 1995 come Liaison Kusatsu Football Club i suoi giocatori erano tutti studenti del college Higashi Nihon Soccer Academy e, quando nel 1999, la scuola venne chiusa per difficoltà economiche, gli stessi studenti decisero di restare nella città di Kusatsu per far sopravvivere la società.
Nel 2002 viene incorporata nella K.K. Kusatsu Onsen Football Club e prenderà così il suo nome attuale.

Rosa 2022
Rosa aggiornata al 1º agosto 2022

Collegamenti esterni